Lípa má více významů.

v biologii a botanice
 lípa (rod) (Tilia) – rod stromů z čeledi slézovité
 
název lidského sídla
 Lípa (okres Havlíčkův Brod) – obec v okrese Havlíčkův Brod
 Lípa (okres Zlín), označovaná též Lípa nad Dřevnicí – obec v okrese Zlín
 Lípa (Merklín) – část obce Merklín v okrese Karlovy Vary
 Lípa (Všestary) – část obce Všestary v okrese Hradec Králové
 Lípa (Úněšov) – část obce Úněšov v okrese Plzeň-sever
 Lípa (Třebenice) – část obce Třebenice v okrese Litoměřice

součást názvů sídel
 Česká Lípa – město v Libereckém kraji
 Krásná Lípa – město v okrese Děčín
 Krásná Lípa (Křimov) – část obce Křimov v okrese Chomutov
 Krásná Lípa (Šindelová) – část obce Šindelová v okrese Sokolov
 Lípa nad Orlicí – obec v okrese Rychnov nad Kněžnou
 Stará Lípa – část města Česká Lípa v okrese Česká Lípa
 Vysoká Lípa – část obce Jetřichovice v okrese Děčín

příjmení osob
 Ondřej Lípa – český sportovní komentátor
 Peter Lipa – slovenský muzikant

název zvláště chráněného území
 Přírodní rezervace Lípa – přírodní rezervace v CHKO Křivoklátsko v okrese Rokycany

ostatní významy
 Lípa (symbol) – Lípa jako symbol slovanské pospolitosti či jako český národní strom; srov. časopis Lípa, redigován R. Svobodovou
 mnoho konkrétních památných a chráněných stromů po celé České republice
 Lipa (cigarety) – značka cigaret
 Lipa – drobnější chorvatská mince
 Lípa, román Josefa K. Šlejhara z r. 1908 (online)
 Lípa (Křivoklátská vrchovina) (503,5 m) – vrchol ve Zbirožské vrchovině, východně od Podmokel v okrese Rokycany

Externí odkazy 
 
 
 

Rozcestníky - příjmení